Distrikt Acobamba bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Acobamba (Acobamba), Distrikt in der Provinz Acobamba (Region Huancavelica)
 Distrikt Acobamba (Sihuas), Distrikt in der Provinz Sihuas (Region Ancash)
 Distrikt Acobamba (Tarma), Distrikt in der Provinz Tarma (Region Junín)